Tur (gromada w powiecie pińczowskim) (jędrzejowski/pińczowski)
 Tur (gromada w powiecie poddębickim) (łęczycki/poddębicki)
 Tur (gromada w powiecie szubińskim)